Нюдалашён (, ранее носило название Тавлешён, ) — пресноводное озеро в северной Швеции, расположенное на восточной окраине города Умео.

На берегу озера имеется оборудованный пляж. Вокруг озера проложена тропа для хайкинга длиной около 12 км.

Примечания 

Бассейн Ботнического залива
Вестерботтен
Умео
Озёра Швеции